Хакодате:

 Хакодате — центральный город Японии на юго-западной оконечности Хоккайдо, административный центр округа Осима.
 Хакодате — японский международный аэропорт, расположенный в городе Хакодате на острове Хоккайдо.
 Хакодате — гора на острове Хоккайдо, Япония.
 Хакодате — залив у острова Хоккайдо, Япония.
 Хакодатэ — упразднённая префектура на острове Хоккайдо.